Лапла́ндия, Ла́ппи () — область ( / ) Финляндии. Расположена на севере страны, граничит на юге с областью Северная Остроботния (Северная Похьянмаа), на западе — со Швецией, на севере — с Норвегией, на востоке — с Россией.

Саамы — коренные жители региона Лапландия, но в настоящее время они составляют меньшинство в провинции Лапландия.

Бо́льшая часть области находится севернее полярного круга.

История 
До декабря 2009 года административно входила в губернию (ляни) Лаппи, являясь её единственной провинцией.

Общины 

В области 21 община (коммуна, муниципалитет), четыре из которых городские (помечены в таблице звёздочкой), остальные 17 — сельские.

Общины объединены в экономические регионы — районы (). Таких районов в Лапландии шесть.

Население 
В конце 2008 года в Лапландии проживало  человека. Из них для  родным был финский язык, для 1480 — один из саамских языков, для 332 — шведский; для 2559 — прочие языки. Иностранных граждан было 2629 человек.

Экономика 
По ВВП на душу населения в 2017 году регион занимал 5-е место (из 19 регионов) в Финляндии с показателем 33 190 евро на человека.

Исконная саамская территория 
На территории Лапландии находится Саамский регион Финляндии, на котором саамы согласно § 121 Конституции Финляндии имеют культурную и языковую автономию. Эта территория включает в себя общины Инари, Утсйоки и Энонтекиё, а также северную часть общины Соданкюля.

Интересные факты о финской Лапландии 

По данным финской организации Союза Лапландии, в 2008 году коренных жителей финской области Лапландии (саамов) насчитывалось около 7000. Тогда же оленей в Лапландии было около 200 тысяч голов, а владельцев оленей — оленеводов — всего насчитывалось около 6500.

Абсолютный минимум температуры в Финляндии был отмечен 28 января 1999 года в Покко, общине Киттиля, на 67 параллели северной широты, и составил минус . Рованиеми, самый крупный город Лапландии, который находится на её юге, является 15-м по населённости городом Финляндии, по форме город напоминает оленьи рога. Абсолютный минимум температуры в Рованиеми составляет минус .

Примечания

Ссылки 
 Портал Rovaniemi24
 Лапландский союз — субпровинции и муниципалитеты Лапландии
 Лапландия: лапландские морозы, лапландский герб с дикарем и другие особенности, рус.

Лапландия (область)
Регионы Арктики